Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Габріела Сабатіні виграла титул, перемігши у фіналі Гелен Келесі з рахунком 6–1, 6–7, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Кріс Еверт (3-тє коло)
  Габріела Сабатіні (переможниця)
  Клаудія Коде-Кільш (3-тє коло)
  Катарина Малеєва (2-ге коло)
  Раффаелла Реджі (чвертьфінал)
  Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
  Аранча Санчес (півфінал)
  Наталі Тозья (1-ше коло)
  Ізабель Куето (3-тє коло)
  Яна Новотна (1-ше коло)
  Кетлін Горват (1-ше коло)
  Юдіт Візнер (півфінал)
  Гелен Келесі (фінал)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Italian Open 1988 Draw

Одиночний розряд
Italian Open 1988 (теніс)